Антропогене́з — часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного (), отделившегося от прочих гоминид, человекообразных обезьян и плацентарных млекопитающих, процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи. Изучением антропогенеза занимается множество наук, в частности, антропология, палеоантропология, археология, генетика, лингвистика.

В эволюционном контексте термин «человек» относится не только к ныне живущим людям, но и к представителям вымерших видов рода Homo. Кроме того, исследования антропогенеза распространяются на других гоминид, например, австралопитеков. Род Homo отделился от австралопитеков или подобных им гоминин около 2 млн лет назад в Африке. Существовало несколько видов людей, большинство из которых вымерло. К ним, в частности, относятся эректусы и неандертальцы.

Важнейшими этапами антропогенеза, отделившими человека от других гоминид, были начало изготовления орудий труда, освоение огня и появление языка.

Начиная с H. habilis, люди использовали каменные орудия, всё более искусно изготовленные (см. Палеолит). В последние 50 тыс. лет технология и культура изменяются быстрее, чем в предшествующие эпохи.

История вопроса об антропогенезе 

Проблемы антропогенеза стали изучаться в XVIII веке. До этого времени господствовало представление, что человек и природа всегда были и являются такими, как их создал Бог. Однако постепенно в науке, культуре, общественном сознании утверждалась идея развития, эволюции, в том числе и применительно к человеку.

В XVIII и XIX веках 
В середине XVIII века К. Линней дал начало научному представлению о происхождении человека. В своей «Системе природы» (1735) он отнёс человека к животному миру, помещая его в своей классификации рядом с человекообразными обезьянами. В XVIII веке зарождается и научная приматология; так, в 1766 году появилась научная работа Ж. Бюффона об орангутане. Голландский анатом П. Кампер показал глубокое сходство в строении основных органов человека и животных.

В XVIII — первой половине XIX века археологи, палеонтологи, этнографы накопили большой эмпирический материал, который лёг в основу учения об антропогенезе. Большую роль сыграли исследования французского археолога Буше де Перта. В 1840—1850-х годах он искал каменные орудия и доказывал, что их использовал первобытный человек, живший одновременно с мамонтом и др. Эти открытия опровергали библейскую хронологию, встретили бурное сопротивление. Только в 1860-е годы идеи Буше де Перта признали в науке.

Однако даже Ламарк не решался довести до логического завершения идею эволюции животных и человека и отрицать роль Бога в происхождении человека (в своей «Философии зоологии» он писал об ином происхождении человека, чем только лишь от животных).

Революционную роль в учении об антропогенезе сыграли идеи Чарльза Дарвина. Он писал: «Тот, кто не смотрит, подобно дикарю, на явления природы как на нечто бессвязное, не может больше думать, чтобы человек был плодом отдельного акта творения».

После находки скелета неандертальца (1856) и целого ряда предшествовавших подобных находок в первой половине XIX века в науке появилось новое направление — палеоантропология. Оно дало фактический материал для постановки вопроса не только об анатомическом сходстве человека и некоторых обезьян, но и о биологической эволюции человека в прошедшие эпохи. Этот вопрос был поставлен Ч. Дарвином вскоре после опубликования «Происхождения видов», хотя уже в этой книге он писал: «Будет пролит свет на происхождение человека и его историю». Впрочем, этот аспект дарвинизма был его современникам вполне очевиден.

Эволюция человека была основным предметом дебатов между Томасом Хаксли и Ричардом Оуэном. Хаксли убедительно описал сходство и различия между человеком и обезьянами в своей книге «О положении человека в природе» (1863). Ч. Дарвин к этому времени также опубликовал следующую книгу «Происхождение человека», которая, несмотря на широкое распространение его идей, вновь спровоцировала всплеск бурных дискуссий. Даже сторонники самой идеи эволюции, такие как Альфред Уоллес и Чарлз Лайель не понимали, как могли умственные способности и нравственность появиться у людей в результате естественного отбора.

Со времён Линнея учёные считали, что человекообразные обезьяны — ближайшие родственники людей, поскольку анатомически они очень близки. В XIX веке предполагали, что самым близким к человеку из ныне существующих видов обезьян являются шимпанзе и что у людей и африканских обезьян был когда-то общий предок. Поэтому было бы логичнее всего искать остатки этого существа в Африке. Тем не менее, первые находки, в которых заподозрили промежуточное звено между обезьяной и человеком, были сделаны Эженом Дюбуа на острове Ява. Это был питекантроп, то есть обезьяночеловек.

В XX—XXI веке 
В 1920-х годах в Африке действительно были обнаружены остатки существа, которое Раймонд Дарт назвал австралопитеком. Первой важной находкой был череп детёныша этого вида, обнаруженный в Южной Африке. Мозг ребёнка был слишком велик для детёнышей обезьян, 410 см³, и имел округлую форму, как у современных людей. Клыки были короткими, а основание черепа характерным для прямоходящих существ. Эти признаки убедили Дарта в том, что существо было переходной формой между обезьяной и человеком.

Понадобилось около 20 лет, чтобы подтвердить открытие Дарта новыми находками костей австралопитеков. В то время преобладало мнение о том, что развитие интеллекта предшествовало переходу к прямохождению, а черты австралопитека говорили об обратном. Со второй половины XX века австралопитек считается прямым предком рода Homo, к которому принадлежит и современный человек. Вместе с Homo sapiens австралопитек входит в трибу гоминини. Тем не менее, накапливаются новые данные, которые ставят под сомнение происхождение людей от австралопитека, и этот род может, в конце концов, оказаться боковой и тупиковой ветвью в антропогенезе. Судя по недавним находкам остатков сахелантропа и оррорина, австралопитекам предшествовали другие человекообразные обезьяны, которые больше них похожи на сравнительно поздних предков человека. Однако последние находки ещё ждут подтверждений независимыми авторами.

Первоначально австралопитеков разделяли на грацильных и робустных. В 1930-х годах последних отнесли к особому роду парантропы, в 1960-х объединили в один род с австралопитеками, а сейчас прежняя классификация возвращается, хотя некоторые авторы по-прежнему считают, что это обособленная часть видов того же рода.

Сенсационное открытие принадлежит профессору Ли Бергеру из Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге. Сделано оно во время раскопок в пещере Малапа (Malapa Cave) в районе Стеркфонтейн: был найден почти целый скелет австралопитека (скелет ребёнка), жившего около 2 миллионов лет назад (были и другие находки, например, 1994 года — 3,3 миллиона лет назад).

К концу ХХ века исследователи получили возможность использовать для изучения происхождения человека методы молекулярной биологии и генетики. В отличие от первой половины ХХ века, когда появление Homo sapiens отождествлялось с появлением кроманьонцев Западной Европы (около 40 тыс. лет назад), абсолютный возраст Homo sapiens, живших в Африке, антропологи определяли уже в 100—120 тыс. лет (в настоящее время появление Homo sapiens относят к ещё более раннему периоду). Американский генетик А. К. Уилсон вместе с аспирантами Р. Л. Канн и М. Стоункингом исследовали митохондриальную ДНК, которая передается только по женской линии, и выяснили, что все современные люди могли произойти от одной общей праматери (митохондриальная Ева), жившей в Африке примерно 200 тыс. лет назад (Cann et al., 1987). Новые открытия, сделанные уже в XXI веке, привели к тому, что на смену стадиальной концепции (архантропы — палеоантропы — неоантропы) пришло иное понимание процесса эволюции человека, основанное на выявлении действительных родственных связей между разными видами гоминид. В XXI веке значительный прогресс в понимании мозга с помощью когнитивных наук открыл новые области взаимодействия между археологией и нейробиологией, что привело к появлению такой области исследований как нейроархеология.

Эволюция приматов до возникновения человека 

Приматы — одна из старейших групп современных плацентарных млекопитающих. Эволюционная история приматов может быть прослежена примерно на 90 млн лет назад, когда приматообразные разделились на приматов и шерстокрылов. Около 87 млн лет назад сухоносые приматы отделились от мокроносых. Около 80 млн лет назад разошлись линии долгопятообразных и обезьянообразных, а лемурообразные отделились от лориобразных. Остатки древнейших приматов пока известны лишь из палеоценовых и эоценовых отложений Северной Америки, Евразии и Африки (плезиадаписы, алжирипитек, нотарктус, дарвиниус, Ursolestes perpetior, Paromomys farrandi, Pandemonium dis и др). Только для пургаториусов предполагается верхнемеловое время.

После глобального похолодания, когда около 30 млн лет назад, в раннем олигоцене, Антарктида начала покрываться льдом, приматы вымерли повсеместно кроме Африки, Америки и юга Азии.
Возможно, что уцелевшая после климатических изменений тропическая популяция обезьян, хорошо представленная в слоях верхнего эоцена и нижнего олигоцена Файюмского оазиса в Египте (биретия, каранисия, сахарогалаго, протеопитек, египтопитек, катопитек и др.), дала начало всем ныне существующим приматам — лемурам Мадагаскара, лори Юго-Восточной Азии, африканским галаго, широконосым обезьянам Нового Света и узконосым обезьянам Старого Света (человекообразные обезьяны и мартышкообразные). Одним из выживших был грифопитек — ископаемая обезьяна, жившая на территории современной Германии и Турции около 16,5 млн лет назад, на 1,5 млн лет раньше, чем подобные виды появились в Африке. Возможно, первые человекообразные обезьяны тоже появились не в Африке, а в Евразии. С другой стороны, высказываются предположения, что предки гоминид мигрировали в Евразию из Африки около 17 млн лет назад, когда эти континенты некоторое время были соединены, прежде чем вновь разделились при расширении Средиземного моря. В начале миоцена (23,03 млн лет назад) климат снова стал тёплым и они могли процветать в Евразии, после чего ареал одного из них, дриопитека, распространился из Европы или западной части Азии в Африку.

В раннем миоцене примитивные узконосые обезьяны Восточной Африки пережили длительный период видообразования. Среди выделяемых ныне видов и родов обезьян этой эпохи известны, в частности, камойяпитек, моротопитек, лимнопитек, проконсул, афропитек, кениапитек, чорорапитек, экваториус, отавипитек, ньянзапитек, викториапитек, дендропитек, все из Восточной Африки, а также ореопитек, который обитал в Италии около 9 млн лет назад и европейские — пиеролапитек, анойяпитек, дриопитек, уранопитек, удабнопитек, грекопитек, анкарапитек. При сравнении ДНК современных обезьян было показано, что гиббоны отделились от общего ствола гоминид около 18 млн лет назад, а орангутаны — около 14 млн лет назад. За исключением дендропитека остатки ископаемых гиббонов науке неизвестны, и их происхождение остаётся неясным. Ископаемыми прото-орангутанами считаются сивапитек, обитавший в Азии около 12—10 млн лет назад, и коратпитек из Таиланда.

Предполагается, что видами, близкими к общему предку горилл, шимпанзе и людей, были накалипитек из Кении и грекопитек с Балканского полуострова. По данным молекулярной биологии, около 7—8 млн лет назад сначала гориллы, а потом и шимпанзе отделились от предков людей. ДНК шимпанзе совпадает с человеческой примерно на 99 % (ранее считалось, что на 98,7 %). Из-за влажного климата тропических лесов, в кислых почвах которого кости плохо сохраняются, а также отчасти из-за невнимания исследователей, сосредоточенных преимущественно на поиске предков человека, ископаемых горилл и шимпанзе до сих пор практически не найдено.

При оценке скорости аутосомных мутаций методом «троек» путём секвенирования геномов родителей и потомков в 1,2×10–8 на нуклеотид за поколение как у людей, так и у шимпанзе, время жизни последнего общего предка человека и шимпанзе можно оценить в 13 миллионов лет назад. Если скорость мутаций для шимпанзе принять за 1,50×10-9 на пару нуклеотидов в год, а для человека в 0,43×10-9 на пару нуклеотидов в год, время расхождения линий человека и шимпанзе оценивается в 6,6 млн лет назад.

В середине миоцена климат снова стал холоднее и засушливее, что спровоцировало новое массовое вымирание фауны. Однако гоминины, как и многие другие виды (антилопы, гиены, собаки, свиньи, слоны, лошади), пережили климатические изменения и сумели к ним адаптироваться. Их дальнейшая эволюция привела к образованию множества новых родов, из которых самыми древними сейчас считаются Sahelanthropus tchadensis (7 млн лет назад) и Orrorin tugenensis (6 млн лет назад). За ними, в частности, последовали:

 Ardipithecus (5,8—4,4 млн лет назад), с видами Ar. kadabba и Ar. ramidus;
 Australopithecus (4—2 млн лет назад), с видами Au. anamensis, Au. afarensis, Au. africanus, Au. bahrelghazali и Au. garhi;
 Paranthropus (3—1,2 млн лет назад), с видами P. aethiopicus, P. boisei и P. robustus;
 Kenyanthropus (3 млн лет назад), вид Kenyanthropus platyops;
 Homo (от 2 млн лет назад), с видами Homo habilis (или Australopithecus habilis), Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo georgicus, Homo antecessor, Homo cepranensis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens idaltu, Homo sapiens sapiens, Homo floresiensis.

Сравнение руки ардипитека Арди с конечностями 53 видов других приматов показало, что у общего предка человека, шимпанзе и бонобо сохранялись подвешивающие адаптированные морфологии рук. То есть он мог длительное время проводить повисая на ветвях и находясь при этом в вертикальном положении.

Род Homo 

Слово homo в переводе с латыни означает «человек» и было выбрано для классификации ещё Линнеем. В латинском языке оно произошло от  «земля».

В современной таксономии Homo sapiens — единственный ныне существующий вид рода Homo, и хотя продолжающиеся исследования происхождения Homo sapiens дают всё новую и новую информацию о других видах Homo, все эти виды давно уже вымерли. Некоторые из этих видов могли быть предками современных людей, но многие являются лишь «кузенами» и эволюционировали в сторону от нашего вида. В то же время продолжаются и дискуссии о том, какие из них считать отдельными видами, а какие — лишь расами одного вида. В некоторых случаях причиной разногласий является ограниченность или полное отсутствие необходимой информации, в других — различия в подходах к классификации.

Считается, что есть две главные научные школы, по-разному объясняющие движущие силы эволюции человека. Раньше других появились представления об адаптации предков людей, обитавших на деревьях, к жизни в саванне, куда они вышли для охоты на травоядных. Теория саванны, впервые сформулированная Раймондом Дартом, не исключает, что к саванне смогли приспособиться лишь те обезьяны, которые ещё в лесах приобрели необходимую для этого анатомию и поведенческие навыки.

В частности, отсутствие волосяного покрова могло иметь несколько объяснений, включая половой отбор. Наличие шерсти — эволюционное преимущество даже в жарком климате: шерсть защищает от солнца и имеется у всех хищников. Но прямохождение уменьшает полученную телом суточную солнечную радиацию примерно на треть; а в полдень она меньше в целых четыре раза. При беге тело лучше охлаждается ветром, когда нет шерсти. Убедительный эксперимент с беговой дорожкой под инфракрасным рефлектором показал: человек в шерстяном свитере может бежать 10-15 минут и перегревается, этот же человек без свитера способен бежать часами.

Согласно выводам приматологов Робина Кромптона из Университета Ливерпуля и Сусанны Торп из Бирмингемского университета, наши предки научились ходить на двух ногах ещё живя на деревьях до 24 млн лет назад и уже были бипедальны, когда спустились на землю, а значит люди не проходили промежуточную стадию хождения на четвереньках.

Южноафриканский палеонтолог Рон Кларк из Витватерсрандского университета, исследовавший ступню австралопитека  из Стеркфонтейна, пришёл к выводу, что австралопитеки научились прямохождению в то время, когда они ещё жили на деревьях. 

Согласно исследованию специалистов из Университета Аризоны, люди при ходьбе на двух ногах расходуют в четыре раза меньше энергии, чем шимпанзе.

Некоторые антропологи, например, Бернард Вуд, Кевин Хант и Филипп Тобиас, считают теорию саванны устаревшей.

Альтернативная гипотеза допускает, что человек эволюционировал под влиянием приспособления к земноводному существованию, то есть к собиранию моллюсков и прочей пищи на мелководье, что требовало, в частности, способности плавать и нырять, отличающей человека от прочих обезьян. Эта гипотеза объясняет многие анатомические особенности современного человека, такие, как прямохождение, отсутствие шерсти, развитый слой подкожного жира, низкое положение гортани относительно носоглотки, характерное для морских млекопитающих, vernix caseosa, или первородная смазка новорождённых детей, также характерная для морских млекопитающих, но не обезьян, крупный мозг, высокий нос с направленными вниз ноздрями (не вперёд, как у обезьян), предотвращающий попадание воды в носоглотку, и жирная кожа с обилием сальных желёз, которая может служить для защиты от воды. Обсуждается несколько вариантов приспособления протолюдей к жизни в водной стихии, в том числе собирательство на мелководье и развитие новых способов передвижения в воде и доставки собранной пищи на берег, плавание и ныряние. Получить палеоантропологические доказательства земноводного обитания протолюдей крайне сложно, по крайней мере, из-за повышения уровня моря по окончании ледникового периода, из-за чего бывшее мелководье оказалось теперь на глубине 100—120 м. Однако археология и палеонтология позволяют исследовать рацион питания различных видов Homo и его влияние на эволюцию анатомии и поведения.

Антропогенез до появления людей современного типа 
В настоящее время признаётся, что эволюция гоминин была не линейной, а, скорее, кустообразной. Часто одновременно существовало по три, четыре и может быть даже больше видов гоминид, в том числе на одной и той же территории.

Вся ранняя эволюция гоминид происходила в Африке. 6—7 млн лет назад в Африке жил сахелантроп. Около 6 млн лет назад там же жил оррорин, а примерно 4,2 млн лет назад появились австралопитеки. Отличительной особенностью всех этих существ было передвижение на двух ногах (бипедализм). На сегодняшний день стало ясно, что бипедализм был свойствен гомининам изначально, то есть практически сразу после разделения линий человека и шимпанзе. Эта адаптация не была напрямую связана с жизнью на безлесных пространствах. Существует целый ряд теорий, объясняющих происхождение бипедализма. Таким образом, в период примерно от 6 до 1 млн лет назад в Африке жила довольно большая и разнообразная группа обезьян, передвигавшихся на двух ногах. Однако по размеру мозга эти обезьяны не отличались от современного шимпанзе, и нет оснований предполагать, что они превосходили его по своим интеллектуальным способностям.

Примерно 2,4 млн лет назад в одной из линий гоминин наметилась новая эволюционная тенденция — началось увеличение мозга. Первый представитель гоминин, у которого объём мозга превысил типичные для шимпанзе и австралопитеков 400—450 куб см, — Homo habilis. Он первым стал изготавливать простейшие каменные орудия. По некоторым данным, наиболее примитивная олдувайская культура обработки камня возникла около 3,3—2,7 млн лет назад, а исчезла около 1 млн лет назад. Эти гоминины, по-видимому, начали питаться падалью крупных животных, а свои каменные орудия они, возможно, использовали для разделки туш или соскребания мяса с костей.

У Homo ergaster, который появился около 1,9 млн лет назад, объём мозга, а также размеры тела ещё увеличились. Предполагается, что это связано с увеличением доли мясной пищи в рационе. Возможно, Homo ergaster научился охотиться на крупную и среднюю дичь, или он просто научился более эффективно конкурировать с другими падальщиками.

В Дманиси (Грузия) были найдены кости возрастом около 1,85 млн лет. Грузинские учёные относят их к отдельному виду Homo georgicus, а западные учёные рассматривают их как остатки раннего представителя Homo ergaster или Homo erectus, или переходной формой между H. habilis и H. ergaster.

1,76 млн лет назад в Африке появилась более развитая ашельская культура.

Homo erectus заселили обширные территории Евразии. Это была первая волна расселения людей за пределами Африки. Около 1,1—1,2 млн лет их потомки появились и в Западной Европе (Испания). Они описаны как особый вид Homo antecessor. По-видимому, они близки к общему предку неандертальцев и современных людей. В то же время считается, что аббевильская культура в Европе возникла приблизительно 1,5 миллиона лет назад.

Первые свидетельства использования огня людьми относятся к периоду примерно 1,5 миллиона лет назад. Приготовление пищи на огне привело к улучшению питания.

Основываясь на текущей летописи окаменелостей (образцы Daka, Buia, Гомбора II из Мелка Кунтуре, Бодо 1), можно предположить, что Восточная Африка около 1 млн лет назад была наиболее вероятным регионом появления самого последнего общего предка (MRCA) гоминин позднего среднего плейстоцена и позднего плейстоцена.

Первые люди с чертами прото-неандертальца появляются в Европе 600—350 тысяч лет назад. Около 550—475 тыс. лет назад в Европе существовала клектонская культура. В Южной Африке существовала сангойская культура, возникшая 500 тыс. лет назад. С неандертальцами связываются микокская индустрия и мустьерская культура.

Денисовские люди стали вторым после неандертальцев видом вымерших гоминин, для которого стал известен полный митохондриальный и почти полный ядерный геномы. Впервые новый вид приматов был выделен исключительно на основании генетических исследований.

Команда учёных из лейпцигского Института эволюционной антропологии общества Макса Планка под руководством шведского биолога Сванте Паабо секвенировала ДНК, извлечённую из фрагмента кости фаланги детского пальца, найденного в 2008 году российскими археологами в Денисовой пещере на Алтае. Выяснилось, что митохондриальная ДНК этого образца отличается от мтДНК современного человека по 385 нуклеотидам, в то время как митохондриальная ДНК неандертальцев отличается от ДНК Homo sapiens на 202 нуклеотида. Статья, посвящённая этому открытию, была опубликована в журнале «Nature» 24 марта 2010 года.

Позднее, когда были обработаны последовательности, относящиеся к ядерному геному, оказалось, что денисовский человек всё же ближе к неандертальцу и их эволюционное расхождение произошло около 640 тыс. лет назад. На основе анализа ДНК исследователи полагают, что остатки кости датируются периодом 75—82 тысячи лет назад. Возраст находок, найденных в пещере в тех же самых слоях, был определён при помощи радиоуглеродного анализа в 40 тысяч лет.

Исследовав остатки 311 гоминин, живших от 4,4 млн л. н. до последнего ледникового периода, антропологи выяснили, что около 2,2—1,9 млн лет назад представители рода Homo прибавили в росте (около 20 см) и весе (15—20 кг). Между 1,4—1,6 млн лет назад, вскоре после появления Homo erectus, люди ещё подросли на 10 см (исключая виды Homo naledi и Homo floresiensis) при этом вес остался прежним. Около 0,5—0,4 млн лет назад в летописи окаменелостей появляются потяжелевшие на 10—15 кг представители рода Homo, что сигнализирует об адаптации к окружающей среде к северу от Средиземного моря.

Появление Homo sapiens 

Древнейшие представители вида Homo sapiens появились в результате эволюции 400—250 тыс. лет назад. Господствующей в наши дни теорией происхождения людей является африканская, согласно которой наш вид появился в Африке и оттуда распространился по всему свету, замещая существовавшие популяции Homo erectus и неандертальцев. Альтернативная гипотеза называется мультирегиональной. Данные современной генетики поддерживают африканскую теорию.

Древнейшие люди современного вида в культурном отношении ничем не превосходили современных им ранних неандертальцев из Европы. У тех и других были примерно одинаковые среднепалеолитические каменные орудия.

Находки из Джебель-Ирхуда возрастом от 240±35 тыс. лет до 378±30 тыс. лет назад вместе с черепом из Флорисбада, отличающимся мозаикой переходных черт и ставшим основанием для выделения вида Homo helmei, включают в группу ранних представителей человека разумного Homo sapiens clade. На эволюционной линии, которая тянется от последнего общего предка сапиенсов и неандертальцев, люди из Джебель-Ирхуда находятся примерно на такой же позиции в генеалогии анатомически современного человека, на которой в генеалогии неандертальцев находятся люди из Сима-де-лос-Уэсос в испанской Атапуэрке. Вероятно, именно Homo sapiens, а не представители конкурирующих или предковых видов (Homo heidelbergensis, Homo naledi), были теми, кто оставил индустрию . Вскоре после  9 (337—300 тыс. л. н.) индустрия Леваллуа распространилась на значительной части Африки и Евразии.

Сравнение полиморфизмов митохондриальной ДНК и датирование окаменелостей позволяют заключить, что Homo sapiens происходит из Африки, где около 200 тыс. лет назад жил последний общий предок ныне живущих людей по женской линии («митохондриальная Ева»). По данным сравнения Y-хромосомы неандертальца из пещеры Эль-Сидрон и африканца с Y-хромосомной гаплогруппой A00 время разделения линий неандертальцев и современных людей оценили по Y-хромосоме в 588 тыс. лет назад (95 % доверительный интервал: 806—447 тыс. лет назад), а время появления Y-хромосомного Адама — в 275 тыс. лет назад (95 % доверительный интервал: 304—245 тыс. лет назад). После исследования древней ДНК денисовцев и неандертальцев учёные пришли к выводу, что небольшое количество ДНК этих гоминин в геноме современного человека свидетельствует о нескольких эпизодах гибридизации. Так например, линия денисовцев D1 пересеклась с современным человеком 29,8 тыс. лет назад, а линия D2 — 45,7 тыс. лет назад, неандертальцы западноевропейской митохондриальной линии HST скрещивались с ранними Homo sapiens в период от 413 до 268 тыс. л. н. (95 % доверительный интервал 460—219 тыс. л. н.), но были в значительной степени (если не полностью) заменены неандертальцами линии Altai. При этом примерно 5% генов алтайских неандертальцев содержат в себе африканские мутации, которых нет у европейских неандертальцев. Это говорит о том, что алтайские неандертальцы скрещивались с анатомически современными людьми свыше 100 тыс. лет назад.

Изучение ДНК трёх популяций из Африки — охотников-собирателей (пигмеев биака и бушменов (сан)) и западноафриканских земледельцев (манденка), показало, что примерно 2 % генетического материала, обнаруженного в этих современных африканских популяциях, было вставлено в геном человека около 35 000 лет назад. Они получили эти последовательности от ныне вымершего члена рода Homo, который отделился от современного человека около 700 000 лет назад. Архаичная интрогрессия от ныне вымерших гомининов составляет от 5 до 7,9 % у йоруба, 2 % в популяциях хадза, сандаве и у западных пигмеев. В генах современных людей, которые влияют на внешний вид человека и его анатомию, примесь от неандертальцев и денисовцев почти не встречается. Многие неандертальские версии энхансеров, которые иногда встречаются в ДНК современных людей, связывают с развитием шизофрении, аутизма и многих других нарушений в работе мозга.

В 2009 году группа учёных под руководством Сары Тишкофф из Университета Пенсильвании опубликовала в журнале «Сайенс» результаты комплексного исследования генетического разнообразия народов Африки. Они установили, что самой древней ветвью, испытавшей наименьшее количество смешиваний, как раньше и предполагалось, является генетический кластер, к которому принадлежат бушмены и другие народы, говорящие на койсанских языках. Скорее всего, они и являются той ветвью, которая ближе всего к общим предкам всего современного человечества.

Согласно исследованию учёных из Университета Претории, опубликованному в журнале «Nature» в 2019 году, место происхождения человека современного вида — территория нынешней Ботсваны, влажные равнины в бассейне реки Замбези на стыке с пустыней Калахари. Появившись в этом регионе около 200 тыс. лет назад, 130 тыс. лет назад люди под влиянием климатических изменений расселились оттуда на юг и на север Африки.

Можно предположить, что 60 000 — 40 000 лет назад люди мигрировали в Азию и оттуда в Европу (40 000 лет назад), Австралию и Америку (35 000 — 15 000 лет назад) (см. Ранние миграции человека).

Некоторые учёные (А. П. Деревянко, Ф. Дж. Хабгуд и Н. Р. Франклин) оспаривают моноцентрическую гипотезу, согласно которой вид Homo sapiens сформировался 200—150 тысяч лет назад в Африке, а 80—60 тысяч лет назад началось его распространение в Евразию и Австралию. Они утверждают, что обширный археологический материал исследованных палеолитических местонахождений Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии в диапазоне 60—30 тысяч лет назад не позволяет проследить волну миграции анатомически современных людей из Африки. На этих территориях не наблюдается не только смены культуры, что должно было произойти в случае замещения автохтонного населения пришлым, но и хорошо выраженных инноваций, свидетельствующих об аккультурации. Кроме того, по археологическим данным, человек современного физического типа заселил Австралию 60—50 тысяч лет назад, тогда как на сопредельных с Восточной Африкой (где, как предполагается, сформировался вид Homo sapiens) территориях на самом Африканском континенте он появился позже: в Южной Африке — около 40 тысяч лет назад, в Центральной и Западной Африке — около 30 тысяч лет назад. Ф. Дж. Хабгуд и Н. Р. Франклин утверждают, что коренные жители Австралии никогда не имели полного африканского «пакета» инноваций, поскольку они не являлись выходцами из Африки. В то же время, в Китае были сделаны многочисленные находки, позволяющие проследить преемственность не только между древним антропологическим типом и современными китайскими популяциями, но и между Homo erectus и Homo sapiens. В связи с этим А. П. Деревянко считает, что вид Homo sapiens мог независимо эволюционировать от Homo erectus, но выделяет в нём четыре подвида в четырёх регионах: Homo sapiens africaniensis (Африка), Homo sapiens orientalensis (Восточная и Юго-Восточная Азия), Homo sapiens Neanderthalensis (Европа) и Homo sapiens altaiensis (Северная и Центральная Азия).

В 1972 году В. В. Сидоров опубликовал в журнале «Советская археология» рецензию на книгу Деревянко «Новопетровская культура среднего Амура» (отв. ред. А. П. Окладников), где отмечал, что пренебрежение стратиграфией начинающим исследователем приводит к искажению облика материальной культуры, а последовательность амурских неолитических культур А. П. Деревянко не доказал. Д. Л. Бродянский в 1987 году указал, что Окладников и Деревянко смешали разновременные материалы в выделенной ими «кондонской неолитической культуре» на Нижнем Амуре. Высказывалось мнение, что Деревянко вместе с Окладниковым объявлял орудиями труда геоглифы со «стоянок» Улалинка и Филимошки. В 2001 году бывший сотрудник А. В. Гребенщиков упрекал Деревянко в догматическом подходе к исследованию «новопетровской культуры», которую необходимо объединить в общий культурный массив с памятниками типа Ананси. Доктор исторических наук Ю. А. Мочанов критиковал А. П. Деревянко, называя его деятельность «лженаукой» и упрекая в карьеризме и нарушении научной этики.

Сравнительная таблица видов рода Homo 

Примечание: численная информация взята преимущественно из соответствующих статей.

Эволюция человека в будущем 

Считается, что в условиях современного общества (в первую очередь высокого уровня развития медицины) влияние на эволюцию человека таких факторов, как естественный отбор, волн численности и изоляции, значительно снизилось. Неизменным осталось лишь влияние мутационного процесса. Делается вывод, что в обозримом будущем ожидать существенного изменения биологического облика человека не приходится И единственное направление эволюции, в котором человек будет продолжать эволюционировать, это путь по приобретению резистентности к болезням, которые до сих пор приводят к летальному исходу. По сей день производятся исследования по выяснению путей эволюции человека.

Исследования показывают, что в современном обществе идёт отрицательный отбор по генам, которые способствуют ⁠высокому уровню образования и интеллекта, а также хорошим показателям физического ⁠здоровья. Этот вывод сделан, в частности, по результатам масштабного исследования 110 тыс. человек. Скорость деградации невелика, но достаточна, чтобы средний IQ снизился на 30 пунктов за тысячу лет, что означало бы «распад цивилизации».

См. также 

 Археология
 Антропология
 Зоны ускоренного развития у человека
 Первый человек
 Человек прямоходящий
 Человек умелый
 Археогенетика
 Гидропитеки
 Первобытное общество
 Список ископаемых остатков людей

Примечания

Литература 
 Групповой отбор, происхождение человека и происхождение семьи (А. И. Фет. Инстинкт и социальное поведение. Второе издание)
 Алексеев В. П. Становление человечества. — М.: Политиздат, 1984. — 462 с.: ил.
 Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. — 224 с.: ил. — (Научно-популярная серия АН СССР).
 Гремяцкий М. А. Как произошёл человек. — М.: МГУ, 1954. — 176 с.: ил.
 Дробышевский С. В. Антропогенез. — М.: Модерн, 2017. — 168 с.: ил. — ISBN 978-5-94193-074-6.
 Ефименко П. П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени. — 3-е изд. — Киев: Изд-во АН УССР, 1953. — 664 с.: ил.
 История первобытного общества: Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза / Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. — М.: Наука, 1983. — 432 с.
 Ламберт Давид. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель / Пер. с англ. В. З. Махлина. — Л.: Недра, 1991. — 256 с.: ил. — ISBN 5-247-01726-9.
 Ларичев В. Е. Сад Эдема. — М.: Политиздат, 1980. — 400 с.: ил.
 Мерцалов В. Л. Логика антропогенеза. Происхождение человека. — СПб.: Алетейя, 2008. — 296 с.: ил. — (Мир культуры). — ISBN 978-5-91419-072-6.
 Нестурх М. Ф. Происхождение человека / Отв. ред. проф. Я. Я. Рогинский. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. — 388 с.: ил.
 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). — 2-е изд. — М.: Фэри-В, 2006. — 635 с. — ISBN 5-94138-004-6.
 Робертс Эллис. Происхождение человека. Эволюция / Пер. с англ. И. В. Павловой, О. В. Сергеевой. — М.: ООО «АСТ», ОГИЗ, 2014. — 256 с.: ил. — ISBN 978-5-17-084157-8.
 Семёнов Ю. И. На заре человеческой истории. — М.: Мысль, 1989. — 318 с. — ISBN 5-244-00092-6.
  (pdf на сайте Всенаука).
  (pdf на сайте Всенаука).
 
 Уайт Эдмунд, Браун Дейл М. Первые люди / Пер. с англ. И. Г. Гуровой. — М.: Мир, 1978. — 156 с.: ил. — (Возникновение человека).
 Уэйд Николас. На заре человечества. Неизвестная история наших предков / Пер. с англ. В. А. Мезина. — М.: Альпина-нон-фикшен, ЛКИ, 2017. — 408 с.: ил. — (Научно-популярная литература). — ISBN 978-5-91671-607-8.

Ссылки 
 Библиотека портала Антропогенез.ру
 Марков А. В. «Происхождение и эволюция человека. Обзор достижений палеоантропологии, сравнительной генетики и эволюционной психологии» Доклад, прочтённый в Институте Биологии Развития РАН 19 марта 2009 г.
 Основные этапы антропогенеза
 В Африке нашли самую старую популяцию людей
 Зубов А. А. Наследники по прямой // Вокруг света. — № 5 (2752). — 2003
 Найден предположительно самый старый из предков человека («Известия науки»)
 Статьи о происхождении человека в журнале «Знание-сила»
 Эволюционное древо людей на портале Антропогенез.ру
 
 Соколов А. Б. Почему обезьяны не превращаются в человека? Мифы об эволюции человека. ScienceVideoLab.
 Соколов А. Б. Миф о водной обезьяне. Мифы об эволюции человека. ScienceVideoLab.
 Соколов А. Б. Человек произошёл от свиньи. Мифы об эволюции человека. ScienceVideoLab.

Неоген
Антропология